Ковачев може да се отнася за:
 Анастас Ковачев (р. 1911), български футболист
 Андрей Ковачев (р. 1967), български евродепутат
 Богомил Ковачев (1954 – 2013), митрополит Кирил Варненски и Великопреславски
 Борис Ковачев, български математик (СУ, 1989) в САЩ (Вирджински университет)
 Боян Ковачев (р. 1980), български актьор
 Валентин Ковачев (р. 1964), български бриджор
 Веселин Ковачев, няколко души с това име
 Владислав Ковачев (1875 – 1924), български офицер, революционер
 Георги Ковачев, няколко души с това име
 Димитър Ковачев (1870 – 1945), български просветен деец
 Илия Ковачев (1946 – 2005), български часовникар
 Йосиф Ковачев (1839 – 1898), български просветен деец
 Йордан Ковачев, няколко души с това име
 Мартин Ковачев (р. 1982), български футболист
 Милко Ковачев (р. 1957), български политик
 Никола Ковачев, няколко души с това име
 Николай Ковачев, няколко души с това име
 Олег Ковачев (р. 1955), български режисьор и актьор
 Павел Ковачев, няколко души с това име
 Петър Ковачев (р. 1922 – ?), български скиор, олимпиец
 Стилиян Ковачев (1860 – 1939), български офицер
 Христо Ковачев (1845 – 1911), български революционер

Български фамилни имена